Pablo de Grecia y Dinamarca (Atenas, Grecia, 20 de mayo de 1967) es príncipe heredero de Grecia y duque de Esparta, títulos que ostentó efectivamente hasta 1974 y luego de iure o en pretensión. Además es príncipe de Dinamarca. Es el segundo hijo de Constantino II y Ana María de Dinamarca, últimos reyes de los helenos; cabe anotar que los títulos de la Casa Real Griega son reconocidos oficialmente por la Casa Real Danesa, donde todos los miembros griegos son príncipes o princesas de Dinamarca por derecho propio.

Es sobrino de las reinas Margarita II de Dinamarca y Sofía de España y primo hermano del rey Felipe VI de España.

Biografía

Nacimiento 
Pablo (en griego: Παύλος) nació el 20 de mayo de 1967 en Atenas. Se convirtió en príncipe heredero de Grecia, desplazando así a su hermana mayor, la princesa Alexia.

Golpe militar y abolición de la monarquía 
Pablo de Grecia nació en un periodo turbulento en su país. Una junta militar se había hecho del control del gobierno en 1967 y ese mismo año su padre el rey intentó, sin éxito, llevar a cabo un contragolpe contra el régimen militar. El 13 de diciembre de 1967 los coroneles de la dictadura enviaron a apresar al rey en Kavala, y la familia tuvo que exiliarse en Roma.

En 1974, un referéndum abolió la monarquía en Grecia y la familia real perdió oficialmente sus títulos.

Después de vivir en Roma y en Dinamarca, la familia se estableció en Londres.

Educación 
Pablo comenzó sus estudios en un colegio griego de la capital inglesa. Posteriormente estudió el bachillerato en Nuevo México, Estados Unidos, y después en la Real Academia Militar de Sandhurst, en Inglaterra, donde obtuvo el grado de teniente. Estudió así mismo una maestría en la Universidad de Georgetown, al lado de su primo hermano el entonces príncipe de Asturias y actualmente, rey Felipe VI de España.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 1 de julio de 1995 contrajo matrimonio con la británica de ascendencia ecuatoriana Marie-Chantal Miller, hija del millonario estadounidense Robert Warren Miller, en la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía de Londres. Después de la boda, el matrimonio se trasladó a Nueva York. En la actualidad trabaja en _Ortelius Capital_, la empresa de inversión en hedge funds de la que es socio.

Hijos 
 Princesa María Olimpia de Grecia y Dinamarca (Nacida el 25 de julio de 1996, en Nueva York).
 Príncipe Constantino Alejandro de Grecia y Dinamarca (Nacido el 29 de octubre de 1998, en Nueva York).
 Príncipe Aquiles Andrés de Grecia y Dinamarca (Nacido el 12 de agosto del 2000, en Nueva York).
 Príncipe Odiseo Simón de Grecia y Dinamarca (Nacido el 17 de septiembre del 2004, en Londres).
 Príncipe Arístides Stavros de Grecia y Dinamarca (Nacido el 29 de junio del 2008, en Los Ángeles).

Otros datos 
 Todos sus hijos han sido bautizados por el rito de la Iglesia ortodoxa. El último de ellos fue bautizado en el Peloponeso, en Grecia, simbolizando así el regreso de la antigua familia real griega a su país.

 Participa en eventos sociales de la realeza europea y mantiene comunicación constante con las familias reales danesa y española. Sus apariciones públicas son seguidas por la prensa del corazón.

 Es uno de los padrinos del príncipe Cristián de Dinamarca, su sobrino de segundo grado.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 Su Alteza Real el Príncipe Heredero de Grecia, Duque de Esparta, príncipe de Dinamarca (20 de mayo de 1967-actualidad).

Distinciones honoríficas griegas 
  Caballero gran cruz de la Orden del Redentor (20/05/1967).
  Caballero gran cruz de la Orden del Fénix (20/05/1967).
  Caballero gran cruz de la Real Orden de los Santos Jorge y Constantino (20/05/1967).
  Caballero gran cruz de la Real Orden de Jorge I (20/05/1967).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 14/01/1997).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/1996).
  Caballero del collar de la Real Orden del Tambor (Casa Real de Ruanda).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Grecia del siglo XXI
Príncipes de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Príncipes de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Caballeros de la Orden del Elefante
Miembros de la Iglesia de Grecia
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Jorge y Constantino